Die Suomensarja 1967 war die 30. Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die 25. unter dem Namen Suomensarja.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren in drei regionale Gruppen eingeteilt. Die Teams spielten jeweils zweimal gegeneinander. Anders als in den Jahren zuvor stiegen die Gruppensieger nicht mehr automatisch auf, sondern spielten am Saisonende in einer Play-off-Runde nur noch zwei Aufsteiger in die Mestaruussarja 1968 aus. Aus den drei Gruppen stiegen jeweils die letzten zwei Vereine ab.

Teilnehmer

Abschlusstabellen

Gruppe Ost

Play-off 
Die beiden punktgleichen Teams ermittelten den Teilnehmer für die Aufstiegsrunde.

|}

Gruppe West

Gruppe Nord

Play-off 
Die beiden punktgleichen Teams ermittelten den Teilnehmer für die Aufstiegsrunde.

|}

Aufstiegsrunde

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1967
1967